spiegel (optica), een lichtweerkaatsend voorwerp
spiegel (hout), mergstralen die in het hout voorkomen
 spiegel (vogel), de bovenzijde van de armpennen van de vleugel van een vogel, die vaak een afwijkende kleur hebben.
spiegel (jacht), het oog van het haarwild en de witte of gele, sterk opvallende plek rond de anaalopening
spiegel (schip), de achtersteven van een schip
stroomspiegel, een elektronische schakeling die de stroom in twee  takken zo veel mogelijk gelijk houdt
dakspiegel, een onderbreking van dakpannen in een rietgedekt dak op een stolpboerderij

Spiegel komt ook als naam voor:
Spiegel (motorfiets), een Belgisch historisch motorfietsmerk
Spiegel (Tourist LeMC), een muzieknummer
Spiegel (Zwitserland), een deelgemeente van de gemeente Köniz bij Bern
Het Spiegel, intacte villawijk uit de periode 1875-1940 te Bussum
Adriaan van den Spiegel, Vlaams anatoom, chirurg en plantkundige
Hernia spiegeli, bepaald soort buikhernia, genoemd naar bovengenoemde Adriaan van den Spiegel

De spiegel (1975) (oorspronkelijke titel Zerkalo), een film van Andrej Tarkovski
De spiegel (1997) (oorspronkelijke titel Ayneh), een film van Jafar Panahi
De Spiegel (muziektheater), een muziektheater in Antwerpen
De Spiegel (theater), een theater in Zwolle
 De Spiegel, stripblad
De Spiegel (tijdschrift), een Nederlands tijdschrift
De Spiegel (huis), een beschermd monument in de Belgische stad Zoutleeuw
Der Spiegel, een Duits tijdschrift

Zie ook 
spiegeling (meetkunde)
spiegelfrequentie, een ongewenst signaal dat soms in hoogfrequentschakelingen ontstaat